A Futbołna grupa (2010/2011) była 87. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 31 lipca 2010, a zakończył w maju 2011. Tytułu broniła drużyna , co się jej udało i po raz czwarty zdobyła tytuł Mistrza Bułgarii w piłce nożnej.

Drużyny

Stadiony

Tabela 

||rowspan=9 style="background-color:#F9F9F9;"|

Wyniki

Baraże o A PFG 
W meczach barażowych uczestniczą w pierwszym meczu wicemistrzowie z dwóch grup niższej ligi bułgarskiej. Zwycięzca tej rywalizacji będzie miał prawo rozegrać pojedynek z 14 drużyną najwyższej klasy o miejsce w przyszłorocznych rozgrywkach.

Strzelcy 
Włącznie z meczami rozegranymi 28 maja 2011

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
2010 w Bułgarii
2011 w Bułgarii